

Cinema 
 Hammer Film Productions – casa di produzione cinematografica britannica
 The Hammer –  cortometraggio del 1915 diretto da Richard Stanton
 Hammer – film del 1972 diretto da Bruce D. Clark
 The Hammer – film del 2007 diretto da Charles Herman-Wurmfeld
 The Hammer – film del 2010 diretto da Oren Kaplan
Hammer – film del 2019 diretto da Christian Sparkes

Fumetti 
 Hammer – serie di fumetti della Star Comics

Geografia 
 Germania
 Hammer – frazione di Liebenwalde, Brandeburgo
 Hammer – frazione di Siegsdorf, Baviera
 Hammer – frazione di Simmerath, Renania Settentrionale-Vestfalia

Musica 
 MC Hammer, o solo Hammer – rapper statunitense (vero nome Stanley Kirk Burrell)

Personaggi 
 Hammer – personaggio del videogioco Fable II
 Hammer – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altri progetti